

Toponyme
 Saulx est une commune française, située dans le département de la Haute-Saône et la région Franche-Comté ;
 Saulx (Nord) est une ancienne commune du département du Nord
 Saulx-le-Duc est une commune française, située dans le département de la Côte-d'Or et la région Bourgogne-Franche-Comté ;
 Saulx-les-Chartreux est une commune française, située dans le département de l'Essonne et la région Île-de-France ;
 Saulx-Marchais est une commune française, située dans le département des Yvelines et la région Île-de-France.

Hydronyme
 La Saulx, rivière du nord-est de la France, arrosant les départements de la Haute-Marne, de la Meuse et de la Marne ;
 Le ruisseau de Saulx, ruisseau arrosant le département de la Meuse, affluent direct de la Meuse.

Voir aussi
Maison de Saulx, maison de chevalerie.

Homonymie de toponyme
Homonymie d'hydronyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France